

Baudenkmäler 
Baudenkmäler sind .

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Frechen

Literatur

Weblinks 

 Denkmalschutz bei der Stadt Frechen

Einzelnachweise 

!Liste
Frechen